Butterwegge ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Butterwegge (* 1974), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Christoph Butterwegge (* 1951), deutscher Soziologe und emeritierter Professor für Politikwissenschaft
 Der Butterwegge (* 1973), bürgerlich Carsten Butterwegge, deutscher Musiker

Siehe auch:
 Butterweck